The Agency steht für:
* The Agency – Im Fadenkreuz der C.I.A., nordamerikanische TV-Serie (2001–2003)
 The Agency (Theatergruppe), deutsche Theatergruppe

Siehe auch:
 Agency